Abba (pare), paraula aramea
 ABBA, grup musical